Кашено — название населённых пунктов:

Россия 
 Кашено — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Кашено — деревня в Велижском районе Смоленской области.